EWI steht für:
 Einheitswagen I, ein Personenwagen der Schweizerischen Bundesbahnen
 Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln
 Europäisches Währungsinstitut
 Europäisches Wildforschungsinstitut an der Landwirtschaftlichen Akademie Posen
 Blaswandler (Electronic Woodwind Instrument), ein elektronisches Musikinstrument
 Powiat Wieluński in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

ewi steht für:
 elektrowärme international (Fachmagazin für elektrothermische Prozesse aus dem Vulkan-Verlag)

Abkürzung